Фамилија Вердуго има више значења:

 Фамилија Вердуго, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вердуго, Ехидо Тамаулипас Парсела Веинтиочо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вердуго, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику